Аркадный парк ():

  — парк в городе Рок-Хилл, округ Йорк, штат Южная Каролина, США.
 Аркадный парк — парк в городе Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.